Woodard () ist der Familienname folgender Personen:

 Alfre Woodard (* 1952), US-amerikanische Fernseh- und Filmschauspielerin und Produzentin
 Brian Woodard, US-amerikanischer Biathlet
 Carl Woodard (* 1958), US-amerikanisch-schwedischer Basketballtrainer
 Charlayne Woodard (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Colin Woodard (* 1968), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 David Woodard (* 1964), US-amerikanischer Dirigent und Schriftsteller
 Frederick Augustus Woodard (1854–1915), US-amerikanischer Politiker
 Horace Woodard (1904–1973), US-amerikanischer Filmproduzent, -regisseur, -editor, Kameramann und Drehbuchautor
 James Woodard, US-Amerikaner, saß mit einer Haftzeit von 28 Jahren am längsten unschuldig in den USA im Gefängnis
 Jessica Woodard (* 1995), US-amerikanische Kugelstoßerin
 Lynette Woodard (* 1959), US-amerikanische Basketballspielerin
 Mike Woodard (* 1960), US-amerikanischer Baseballspieler
 Nathaniel Woodard (1811–1891), englischer Theologe und Schulgründer
 Rickey Woodard (* 1950), US-amerikanischer Jazz-Saxofonist
 Stacy Woodard (1902–1942), US-amerikanischer Filmproduzent, -regisseur, -editor, Kameramann und Drehbuchautor
 Steve Woodard (* 1975), US-amerikanischer Baseballspieler